William Fiennes ist der Name folgender Personen:

* William Fiennes, 2. Baron Saye and Sele (1428–1471), englischer Adliger
 William Fiennes, 1. Viscount Saye and Sele (1582–1662), englischer Politiker
 William Fiennes, 3. Viscount Saye and Sele (um 1641–1698), englischer Adliger
 William Fiennes (Schriftsteller) (* 1970), britischer Literaturkritiker und Schriftsteller